Häpe ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Häpe (1848–1914), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hugo Häpe (1818–1902), deutscher Stenograph